Првенство СФР Југославије у рагбију 1972. је било 17. издање првенства комунистичке Југославије у рагбију. Играло се по правилима Рагбија 15. 

Титулу је освојила Нада.

Учесници

Табела 

А Лига

Б Лига

Види још 

Велика подела у рагбију

Рагби јунион

Рагби репрезентација Југославије

Референце 

Сезоне Првенства СФР Југославије у рагбију
Рагби у 1972.